De Sisti est un patronyme porté notamment par :
 Giancarlo De Sisti (1943-), footballeur et entraîneur italien ;
 Vittorio De Sisti (1940-2006), réalisateur et scénariste italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien